San Pietro di Castello (eiland)
 San Pietro di Castello (kerk)